Jaret – córka Amenhotepa II, a żona Totmesa IV.

Jej imię jest niepewne gdyż zapisane jest znakiem iart oznaczającym kobrę, który ma wiele znaczeń. Jaret jest prawdopodobnie matką Sitamun i babką Nefertiti.

Tytuły 

Tytuły Jaret:
 Królewska Córka (s3t-niswt),
 Królewska Siostra (snt-niswt),
 Wielka Królewska Żona (hmt-niswt-wrt),
 Wielka Królewska Córka (s3t-niswt-wrt).

Żony władców starożytnego Egiptu